Plaatsen 
 Shields (Michigan), plaats in de Verenigde Staten
 North Shields, plaats in Tyne and Wear (Engeland)
 South Shields, plaats in Tyne and Wear (Engeland)

 Personen
 Albert F. Shields (1908-1974), Amerikaans werktuigbouwkundig ingenieur, maar bekend van zijn zandtransportformule
 Brooke Shields (1965), Amerikaans actrice
 Frederic Shields (1833-1911), Engels kunstschilder
 Shields & Yarnell, duo pantomimespelers
 Thomas Shields (1991), Amerikaans zwemmer
 Willow Shields (2000), Amerikaans actrice

 Overig
 South Shields FC, Engelse voetbalclub
 Shields-formule, Formule voor het bepalen van de stabiliteit van korrels in stroming